Willi Beuster ist der Name folgender Personen:

* Willi Beuster (Gewerkschafter) (1898–1982), deutscher Gewerkschafter, Politiker (KPD/SED) und Widerstandskämpfer
 Willi Beuster (Politiker, 1908) (1908–1981), deutscher Politiker (SPD), MdB